Coudray kan syfta på:
 Coudray, Eure
 Coudray, Loiret
 Coudray, Mayenne